Rive-Ouest fait notamment référence à :
 Vaudreuil-Soulanges, la Rive-Ouest de Montréal ;
 la Cisjordanie.

Voir aussi 
 Rive-Sud ;
 Rive-Nord.